Ревин — русская фамилия. Известные носители:

 Ревин, Алексей Иванович (1904—1974) — директор издательств «Правда» и «Большая Советская энциклопедия».
 Ревин, Валерий Петрович (1943—2020) — доктор юридических наук, профессор.
 Ревин, Сергей Николаевич (род. 1966) — российский космонавт-испытатель. Герой Российской Федерации.